Шаблі — село у Білорусі.
 Шаблі — назва вина та виноробної зони у Франції.
 Шаблі — муніципалітет у Франції.